"Orland" pode ser:
 Orland Hills, localidade de Illinois
 Orland, localidade da Noruega
 Orland Park (Illinois)
 Orland (Indiana)
 Orland (Califórnia)
 Orland Park, localidade de Illinois

Ver também
 Orlando (desambiguação)

Desambiguações de topônimos